Tour de France 2020 – 107. edycja wyścigu kolarskiego Tour de France, która odbyła się w dniach 29 sierpnia–20 września 2020. Wyścig był częścią UCI World Tour 2020.

Początkowo wyścig miał wystartować 27 czerwca 2020, jednak ze względu na pandemię COVID-19 jego start został przełożony na 29 sierpnia 2020.

Etapy 
Wyścig składał się z 21 etapów – 7 górskich (w tym jednej jazdy indywidualnej na czas), 6 etapów pagórkowatych i 8 etapów płaskich. Trasa wyścigu liczy 3470 kilometrów.

Uczestnicy

Drużyny

Lista startowa 

Legenda: DNF – nie ukończył etapu, OTL – przekroczył limit czasu, DNS – nie wystartował do etapu, DSQ – zdyskwalifikowany. Numer przy skrócie oznacza etap, na którym kolarz opuścił wyścig.

Wyniki etapów

Etap 1

Etap 2

Etap 3

Etap 4

Etap 5

Etap 6

Etap 7

Etap 8

Etap 9

Etap 10

Etap 11

Etap 12

Etap 13

Etap 14

Etap 15

Etap 16

Etap 17

Etap 18

Etap 19

Etap 20

Etap 21

Klasyfikacje

Klasyfikacja generalna

Klasyfikacja punktowa

Klasyfikacja górska

Klasyfikacja młodzieżowa

Klasyfikacja drużynowa

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2020
UCI World Tour 2020
2020 we Francji
Wydarzenia sportowe przeniesione w związku z pandemią COVID-19